Mastallone è un toponimo che indica

 la Val Mastallone, in Valsesia
 il Mastallone, torrente che ivi scorre